Николай Бабич:
 Бабич, Николай Евгеньевич (род. 1948) — российский дипломат.
 Бабич, Николай Макарович (1916—1944) — советский игрок в хоккей с мячом, футболист.